Garrafa - um recipiente
Flávia Garrafa - uma atriz brasileira
Garrafa (Chapolin) - um vilão da série televisiva Chapolin

Desambiguação